Vinohrádky můžou být:

 Vinohrádky (Branišovice) – vesnice, součást obce Branišovice v okrese Brno-venkov
 Vinohrádky (Brno) – bývalá vesnice v Brně, dnes součást městské části Brno-Žabovřesky